Мириам Карлин (; урождённая Мириам Самуэльс, ; род. 23 июня 1925, Лондон, Великобритания — 3 июня 2011, там же) — британская актриса, знаменитая по участию в ситкомах BBC, а также по роли Кошатницы в фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин».

Ранняя жизнь 
Мириам Самуэльс родилась в 1925 году в Северном Лондоне в семье ортодоксальных иудеев. Её отец Гарри Самуэльс был адвокатом. Старшим братом Мириам был Майкл Самуэльс (1920—2010) — лингвист, один из составителей Оксфордского словаря английского языка.

Карьера 
По окончании обучения в Королевской академии драматического искусства Карлин принимала участие в представлениях Ассоциации зрелищных мероприятий для военнослужащих. Позже играла в театрах и кабаре, отметилась ролями в спектаклях «Дневник Анны Франк», «Скрипач на крыше».

Кинематографический дебют актрисы состоялся в 1952 году. Тогда она снялась в комедийном фильме «Внизу среди людей Z». С 1956 года принимала участие в радиопостановках «Би-би-си». Мириам Карлин приобрела популярность после роли в ситкоме «The Rag Trade», показываемом на BBC в 1961—1963 годах.

В 1960 году Карлин появилась в экранизации пьесы Джона Осборна «Комедиант». В 1970 году Стэнли Кубрик пригласил актрису на роль Кошатницы в фильме «Заводной апельсин». В 1972 году Карлин исполнила главную роль в спектакле «Мамаша Кураж и её дети», поставленном в Дворцовом театре Уотфорда.

В 2008 году, в возрасте 83 лет, Мириам Карлин сыграла в спектакле «Many Roads to Paradise» в театре Финборо в Лондоне.

Личная жизнь 
Мириам Карлин никогда не была замужем. Являлась атеисткой. Была членом анти-нацистской лиги, принимала участие в кампаниях против отрицателя Холокоста Дэвида Ирвинга и австрийского политика-националиста Йорга Хайдера. Кроме того, актриса входила в Британскую гуманистическую ассоциацию и была попечителем Фонда Эдди Сурмана по борьбе с ВИЧ.

В 1975 году Мариам Карлин была удостоена Ордена Британской империи за профсоюзную и социальную деятельность.

В 2006 году Карлин призналась в том, что у неё рак. Актриса ушла из жизни 3 июня 2011 года.

Избранная фильмография

Примечания